Calamar steht für:

 Calamar (Bolívar), Municipio im Departamento Bolívar, Kolumbien
 Calamar (Guaviare), Municipio im Departamento Guaviare, Kolumbien